Chio – isola della Grecia nel Mare Egeo
Chio – comune della Grecia nella periferia dell'Egeo Settentrionale
Chio – unità periferica della Grecia